

Pessoas
George Ledyard Stebbins

Localidades
Ledyard (Nova York)
Ledyard (Iowa)
Ledyard (Connecticut)

Desambiguação